WILD () är en teknik för att få så kallade klardrömmar. Den går ut på att man går direkt från att vara vaken till att drömma, vilket resulterar i att man vet att man drömmer. Ett sätt att uppnå detta är att fokusera på en plats eller ett objekt medan man sakta håller på att somna. Tekniken rekommenderas för dem som har lätt att somna. För dem som har svårare att somna finns även MILD (Mnemonic Induced Lucid Dream).

Psykologi